

Гаррікейн — місто, штат Юта
 Гаррікейн — місто, штат Західна Вірджинія